2 miejscowości w Polsce:

 Budzisko – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Budzisko – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki